Střih může být:

 střih (film) – sestavení filmu do jeho konečné podoby z jednotlivých dílčích záběrů
 střih (mechanika) – typ mechanického namáhání nějakého tělesa či předmětu
 střih větru
 střih (činnost), stříhání – rozdělování předmětů mechanickým střihem nejčastěji pomocí nůžek
 střihání – beztřískové dělení materiálu
 střih (šablona) – krejčovská šablona pro rozstříhání textilní látky při výrobě oděvů

Související články 
 statické namáhání střihem, ve střihu – ve smyku

Externí odkazy